Le championnat de Russie de rugby à XV 2012 ou en russe  2012 (Professionalnaïa Regbiïnaïa Liga 2012) est une compétition de rugby à XV qui oppose les dix meilleurs des clubs russe. La compétition commence le  et se termine par une finale en .

Matchs de pré-saison

Liste des équipes en compétition

Résumé des résultats

Classement de la phase régulière 

|}

Attribution des points : victoire sur tapis vert : 5, victoire : 4, match nul : 2, défaite : 0, forfait : -2 ; plus les bonus (offensif : 4 essais marqués ; défensif : défaite par 7 points d'écart ou moins).

Règles de classement : ?

Phase finale

Demi-finales

Matchs pour la cinquième place

Barrage pour le maintien

Résultats détaillés

Phase régulière

Tableau synthétique des résultats 
L'équipe qui reçoit est indiquée dans la colonne de gauche.

Phase finale

Demi-finales

Finale

Statistiques

Meilleurs marqueurs d'essais

Meilleurs marqueurs de points

Liens externes 
  Résultats du championnat 2012 sur le site Rurugby
  Site russe de la League Professional Rugby

2012
Russie
Sport en Russie en 2012